DIS3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 958 амінокислот, а молекулярна маса — 109 003.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, екзонуклеаз, нуклеаз, ендонуклеаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як процесмнг рРНК, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном магнію, РНК, іоном марганцю. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, екзосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Нуклеази